Mitch, surnom de Mitchell, peut faire référence à :
 Ouragan Mitch,
 Mitch Benn, un comédien et satiriste britannique, connu pour ses parodies musicales,
 Mitch Hedberg, un comédien populaire,
 Mitch Kapor, le chairman de la Mozilla Foundation,
 Mitch Miller, un célèbre musicien américain,
 Mitch Richmond, un joueur de basketball américain,
 Mitch McConnell, un sénateur américain,
 Mitch Vogel,
 Mitchell Webster, un joueur de football de Katahdin,
Personnages de fiction :
 Mitch, le principal personnage du film City Slickers,
 Mitch, a male meerkat featured in Meerkat Manor
 Mitch, un personnage du film Un tramway nommé Désir,
 Mitch, un personnage joué par Luke Wilson dans le film Old School,
 Mitch, le nom de ring du lutteur Nick Mitchell,
 Mitch, le mari violent dans le film Enough,
 Mitch, un personnage du livre Mitch par Grégoire Solotareff